You Were Right — шестой студийный альбом американского автора-исполнителя Брендана Бенсона, выпущен в декабре 2013 года на собственном лейбле исполнителя Readymade Records (в Америке) и на Lojinx (в Европе).

Список композиций

Примечания